Ви́тебск — топоним.

Топоним

Населённые пункты

Белоруссия 
 Витебск — город в Белоруссии.

Россия 
 Витебск — хутор в Подгоренском районе Воронежской области.
 Витебск — деревня в Болотнинском районе Новосибирской области.

Казахстан 
 Витебск — прежнее, до 4 марта 1994 года, название села Бесколь в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.

Железнодорожная станция 
 Витебск — узловая железнодорожная станция Витебского отделения Белорусской железной дороги.

Аэродром (аэропорт) 
 Витебск — международный (с 1996 года) аэропорт города Витебск.
 Витебск-Северный — аэродром военно-транспортной авиации в Белоруссии.

Вооружение 
 «Витебск» — польско-советский военный корабль.
 «Витебск» — российский авиационный бортовой комплекс обороны.

Спорт 
 «Витебск» — футбольный клуб из города Витебска.
 «Витебск-2» — футбольный клуб из города Витебска, фарм-клуб ФК «Витебск».
 «Витебск» — белорусский клуб по хоккею с шайбой из города Витебска.

Прочее 
 «Витебск» — областная телерадиокомпания в Белоруссии.

См. также